Stoneville – comune della Carolina del Nord
Stoneville – comunità non incorporata del Dakota del Sud
Stoneville – comunità non incorporata del Mississippi